Медальный зачёт на зимних юношеских Олимпийских играх 2012 — неофициальный командный зачёт национальных олимпийских комитетов (НОК) по количеству медалей, полученных своими спортсменами в течение I Зимних юношеских Олимпийских игр, состоявшихся в Инсбруке, Австрия, с 13 января по 22 января 2012 года. Около 1059 спортсменов из 70 НОК принял участие в 63 мероприятиях в 15 видах спорта.

Андорра выиграла свою первую в истории олимпийскую медаль, а Марокко выиграла свою первую в истории зимних Олимпийских игр медаль (также это первая в истории Африки медаль на зимних спортивных соревнованиях).

Медальный зачёт 
Порядок в данной таблице основан на информации, представленной Международным олимпийским комитетом (МОК). По умолчанию национальные комитеты упорядочены по количеству золотых медалей, выигранных спортсменами соответствующего национального комитета. После этого учитывается количество серебряных медалей, далее — количество бронзовых медалей. Если между странами всё ещё ничья, то страны получают одинаковые места и записываются в алфавитном порядке кодов стран МОК.

В некоторых соревнованиях были команды, в которых вместе выступали спортсмены из разных стран. Медали, выигранные такими командами, включены в таблицу как медали, выигранные «смешанными командами».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Игр

Зимние юношеские Олимпийские игры 2012
Итоги зимних Олимпийских игр